Příjmení Rhomberg nosí tyto osobnosti:

 Adolf Rhomberg (1851 – 1921), rakouský podnikatel a politik z Vorarlberska, zemský hejtman
 Albert Rhomberg (1819 – 1884), rakouský podnikatel a politik z Vorarlberska, náměstek zemského hejtmana
 Armin Rhomberg (1901 – 1985), rakouský politik ÖVP
 August Rhomberg (1838 – 1912), rakouský podnikatel a politik z Vorarlberska
 Edmund Rhomberg (1868 – 1944), německý diplomat
 Günter Rhomberg (* 1938), rakouský manažer a kulturní pracovník
 Hanno (Hanns) Rhomberg (1819 – 1864), německý malíř
 Joseph Anton Rhomberg (1786 – 1855), rakouský malíř a grafik
 Julia Rhomberg (* 1968), rakouská spisovatelka
 Lore Rhomberg (1923 – 2016), rakouská umělkyně
 Lorenz Rhomberg (1896 – 1976), rakouský podnikatel a funkcionář NSDAP
 Patricia Rhomberg (* 1953), rakouská pornoherečka
 Rudolf Rhomberg (1920 – 1968), rakouský herec
 Wilhelm Rhomberg (1825 – 1887), rakouský politik